Wanderführer steht für:

 Wanderführer, eine geschulte Begleitperson für Wandergruppen, siehe Fremdenführer
 Wanderführer, eine Publikation mit Informationen zu Wanderstrecken, siehe Führer (Nachschlagewerk)